Turniej kwalifikacyjny w curlingu do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014 odbył się pomiędzy 10 a 15 grudnia 2013 w BLZ Arena w niemieckim Füssen.

Do turnieju olimpijskiego awansowały po dwie najlepsze kobiece i męskie reprezentacje. Udział w zawodach mogły wziąć państwa, które nie zakwalifikowały się na podstawie wyników z Mistrzostw Świata 2012 i 2013 oraz te, które uczestniczyły w Mistrzostwach Świata 2011. Wszystkie federacje skorzystały z możliwości wystawienia drużyny, łącznie w Füssen wystąpiło 15 zespołów (7 kobiecych i 8 męskich).

Reprezentacje rozegrały rundę grupową do wyłonienia trzech najlepszych zespołów. Drużyny z dwóch czołowych miejsc rywalizowały w pierwszym meczu kwalifikacyjnym, przegrany z tego pojedynku zagrał przeciwko trzeciej drużynie Round Robin w kolejnym meczu kwalifikacyjnym.

Występ w turnieju olimpijskim w Soczi zapewniły sobie Chinki (Wang Bingyu), Japonki (Ayumi Ogasawara), Niemcy (John Jahr) oraz Amerykanie (John Shuster).



Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
10 grudnia 2013; 20:00

Sesja 2. 
11 grudnia 2013; 12:00

Sesja 3. 
11 grudnia 2013; 20:00

Sesja 4. 
12 grudnia 2013; 14:00

Sesja 5. 
13 grudnia 2013; 8:00

Sesja 6. 
13 grudnia 2013; 16:00

Sesja 7. 
14 grudnia 2013; 8:00

Tie-breaker 
14 grudnia 2013; 16:00

Play-off

1. mecz kwalifikacyjny 
15 grudnia 2013; 8:30

2. mecz kwalifikacyjny 
15 grudnia 2013; 16:30

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
10 grudnia 2013; 16:00

Sesja 2. 
11 grudnia 2013; 8:00

Sesja 3. 
11 grudnia 2013; 16:00

Sesja 4. 
12 grudnia 2013; 9:00

Sesja 5. 
12 grudnia 2013; 19:00

Sesja 6. 
13 grudnia 2013; 12:00

Sesja 7. 
13 grudnia 2013; 20:00

Tie-breaker 
14 grudnia 2013; 16:00

Play-off

1. mecz kwalifikacyjny 
14 grudnia 2013; 20:00

2. mecz kwalifikacyjny 
15 grudnia 2013; 12:30

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

Curling na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014
Sport w Bawarii
Kwalifikacje do Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
2013 w curlingu
2013 w Niemczech
Curling w Niemczech